— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Дзама, префектуры Канагава. Станция расположена в 39,2 километра от конечной станции линий Одакю - .

История
Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием . В это время находящаяся рядом станция  носила название Дзама. 1-го июля 1937-го года станция была переименована в , так как планировалось открыти парк развлечений в окрестностях станции. Но война помешала этим планам сбыться. И 15-октября 1941-го года станция окончательно получила своё нынешнее название. 
Нынешнее здание станции было построено в 1978-м году.

Планировка станции
2 пути и 2 платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции